Příjmení Wray [rej] má několik osob:

 Vernon Wray (1924–1979) – americký kytarista, bratr Linka Wraye a Douga Wraye
 Link Wray (1929–2005) – americký kytarista, bratr Vernona Wraye a Douga Wraye
 Doug Wray (1933–1984) – americký kytarista a bubeník, bratr Vernona Wraye a Linka Wraye
 Jimmy Wray (1938–2013) – skotský politik
 John Wray (1627–1705) viz John Ray – anglický přírodovědec
 Lud Wray (1894–1967) – americký fotbalista
 Nicole Wray (* 1981) – americká R&B zpěvačka
 Wray Carlton (* 1937) – americký fotbalista